Брио (Brio) — фамилия. Известные носители:

 Брио, Александр Спиридонович (1841—1906) — российский минералог и преподаватель.
 Брио, Жан — президент Европейской федерации гандбола (с 2012 года).
 Брио, Серджио (род. 1956) — итальянский футболист.
 Брио, Франсуа (1550—1616) — художник французского Ренессанса.